Otá - no candomblé e em outras religiões afro-brasileiras afins, é uma pedra-fetiche
Aeroporto da Ota - em Lisboa
Rio Ota - rio português
Rio Ota (Japão) - rio japonês

Localidades 
 Ota (Alenquer), freguesia portuguesa 
 Ota (Córsega do Sul), comuna francesa
 Ōta (Gunma), cidade japonesa 
 Ota (Nigéria), cidade da Nigéria
 Ōta (Tóquio), bairro de Tóquio
 Ado Odo/Ota, área de governo local da Nigéria

Pessoas 
 Ota (cartunista)
 Asuka Ōta, compositora japonesa
 Dōkan Ōta, samurai japonês
 Iolanda Keiko Miashiro Ota, empresária e política brasileira
 Yukina Ōta, patinadora artística japonesa

Desambiguação
Desambiguações de topônimos